Васи́лий Саве́льев: Савельев, Василий Антонович (1918—1985) — военный лётчик, Герой Советского Союза.
 Савельев, Василий Владимирович (1847 — не ранее 1917) — председатель Олонецкой губернской земской управы, член Государственного совета.
 Савельев, Василий Львович (1911—1986) — Герой Советского Союза.